Александр Бойченко:
 Бойченко, Александр Александрович (1945—2004) — советский футболист.
 Бойченко, Александр Максимович (1903—1950) — украинский советский писатель и общественный деятель.